Candilitospuede rerefirse a;
El nombre común de la planta Aristolochia baetica
El nombre común de la planta Aristolochia paucinervis